В состав каждой сборной входит 23 игрока, 3 из которых должны быть вратари. Список игроков должен быть в распоряжении УЕФА как минимум за 10 полных дней до начала турнира. Игрок, включённый в окончательную заявку, может быть заменён игроком из предварительного списка только в случае серьёзной травмы. Такая замена должна быть подтверждена в письменной форме Медицинским комитетом УЕФА. Новый игрок должен взять номер заменённого им игрока.

Позиции игроков приведены в соответствии с официальным сайтом УЕФА. Возраст футболистов и клуб указаны по состоянию на день начала финального турнира чемпионата (16 июня 2019 года).

Игроки, выделенные жирным шрифтом на момент начала финального турнира имели опыт выступления за главную сборную своей страны.

Группа A

Бельгия 
Дата подачи окончательной заявки 4 июня 2019 года.

Испания 
Дата подачи окончательной заявки 5 июня 2019 года.

Италия 
Дата подачи окончательной заявки 6 июня 2019 года.

Польша 
Дата подачи окончательной заявки 5 июня 2019 года.

Группа B

Австрия 
Дата подачи окончательной заявки 5 июня 2019 года.

Германия 
Дата подачи окончательной заявки 7 июня 2019 года.

Дания 
Дата подачи окончательной заявки 5 июня 2019 года.

Сербия 
Дата подачи окончательной заявки 1 июня 2019 года.

Группа C

Англия 
Дата подачи окончательной заявки 27 мая 2019 года.

Румыния 
Дата подачи окончательной заявки 28 мая 2019 года.

Франция 
Дата подачи окончательной заявки 22 мая 2019 года.

Хорватия 
Дата подачи окончательной заявки 5 июня 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы среди молодёжи на UEFA.com

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2019